Рик Гонза́лес (, род. 30 июня 1979, Бруклин, Нью-Йорк) — американский актёр. Наиболее известен по ролям Тимо Круса в фильме «Тренер Картер» и Бенджи Гонзалеса в телесериале «Жнец». В 2016—2020 годах играл  в телесериале «Стрела».

Ранняя жизнь 
Гонзалес родился в Нью-Йорке, у него доминиканское и пуэрто-риканское происхождение. Его родители познакомились в Нью-Йорке, где и поженились, а потом развелись. Они поселились в Бушвике, районе Бруклина, где вырастили Рика. Там он учился в начальной и средней школе. С тех пор как он был маленьким ребенком, Рик делал импровизированные «шоу» для своей семьи и участвовал во всех спектаклях в школе. Его учителя сыграли важную роль в убеждении Рика попробовать поступить в Высшую школу исполнительских искусств (), на основе которой в 1980 году был снят фильм «Слава», на Манхэттене. Он подал туда заявку и был принят. В 1997 году он её окончил и продолжил актёрскую карьеру.

Примерно в 2000 году Гонзалес переехал в Лос-Анджелес, штат Калифорния.

Музыкальная карьера 
24 мая 2011 года Гонзалес выпустил альбом «The Invisible Man» вместе с DJ G-Spot. Также он появляется в песне «Bully Rap» из альбома «Mic Tyson» музыканта Sean P.

Фильмография

Видеоклипы 
 2006 — Оби Трайс feat. Эйкон — «Snitch»
 2011 — Леди Гага — «Judas» — Иисус

Примечания

Ссылки 
 
 Realm Reality

Киноактёры США
Выпускники Средней школы Фиорелло Х. Ла Гуардиа